Верх-Бийск — село в Турочакском муниципальном районе Республики Алтай России. Входит в состав Тондошенского сельского поселения.

История

География 
Расположено на севере Республики Алтай, в горнотаёжной зоне, на правом берегу р. Бия. Возле села находятся вершины Веселая (691 м), Сузапкина (575 м) и безымянная вершина (746 м). Между селом и вершиной Веселая находится болото Баланак.
 Уличная сеть
состоит из 15 географических объектов:
 Переулки: Береговой пер., Лесной пер.
 Территории: тер. Заречье
 Улицы: ул. Береговая, ул. Болотово, ул. Боровая, ул. Гагарина, ул. заимка Кузенская, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Промышленная, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Телецкая, ул. Школьная.

Население

Инфраструктура 
Мостовый переход через Бию, для автотрассы Телецкий тракт.

Есть школа, СТО и шиномонтаж, магазины.

Транспорт 
Село стоит на пересечении дорог Горно-Алтайск — Артыбаш и Турочак — Артыбаш, здесь завершается автодорога регионального значения «Бийск — Турочак — Верх-Бийск» (идентификационный номер 84К-11).

Примечания

Ссылки 
 Сёла Турочакского района. Верх-Бийск

Населённые пункты на реке Бия
Населённые пункты Турочакского района